La sigla K1200 è stata applicata a diversi modelli di motocicletta della BMW:

 BMW K1200 RS
 BMW K1200 LT
 BMW K1200 S
 BMW K1200 R
 BMW K1200 GT